Az 1100-as számú nemzetközi autóbusz Budapestről Szabadkára és Makóra közlekedett Kecskemét és Szeged érintésével. A járatot a Volánbusz üzemeltette. 2018. június 29-étől szeptember 2-áig hétvégi napokon csak Budapest és Szeged között közlekedett. Korábban 600-as jelzéssel közlekedett. 2020. június 19-én a Volánbusz megszüntette, Budapest felé a vasutat lehet használni helyette, Szeged és Szabadka között pedig újraindította a 600-as jelzésű buszt.

Megállóhelyei
Egyes járatok nem érintettek minden megállót.

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
|-
|0||0|| Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||250||310
|-
|∫||45|| Örkény, pusztavacsi elágazás||194||∫
|-
|∫||50|| Táborfalva, vasúti kereszteződés||187||∫
|-
|∫||54|| Felsőlajos, vasúti megállóhely||183||∫
|-
|∫||∫|| Kónya dűlő||180||∫
|-
|∫||∫|| Lajosmizse, Vízgép Vállalat||176||∫
|-
|∫||60|| Lajosmizse, autóbusz-váróterem||174||∫
|-
|∫||62|| Lajosmizse, Dózsa telep||171||∫
|-
|67||75|| Kecskemét, Széchenyiváros||156||243
|-
|80||88|| Kecskemét, autóbusz-állomás||153||240
|-
|∫||∫|| Kecskemét, Cifra Palota||145||∫
|-
|∫||∫|| Városföld, bejárati út||130||∫
|-
|∫||∫|| Aranyhegyi iskola||121||∫
|-
|∫||116|| Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelep||117||∫
|-
|115||123|| Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás||115||200
|-
|∫||∫|| Kiskunfélegyháza, Szegedi utca||112||∫
|-
|∫||127|| Kiskunfélegyháza, műanyaggyár||110||∫
|-
|∫||∫|| Selymesi iskola||105||∫
|-
|∫||∫|| Petőfiszállási elágazás||102||∫
|-
|∫||135|| Pálmonostori elágazás||98||∫
|-
|∫||137|| Monostori Csárda||96||∫
|-
|∫||140|| Pétermonostori elágazás||92||∫
|-
|∫||146|| Pusztaszeri elágazás||86||∫
|-
|∫||154|| Kistelek, gimnázium||79||∫
|-
|147||155|| Kistelek, autóbusz-állomás||78||168
|-
|153||160|| Balástya, kultúrház||72||162
|-
|∫||170|| Szatymazi elágazás||62||∫
|-
|173||180|| Szeged, Gumigyár||53||142
|-
|∫||185|| Szeged, Rókus vasútállomás bejárati út||48||∫
|-
|190||194|| Szeged, autóbusz-állomásvégállomás||45||135
|-
|∫||203|| Szeged (Szőreg), Takarékszövetkezet||31||∫
|-
|∫||207|| Deszk, szanatórium||27||∫
|-
|∫||216|| Klárafalva, autóbusz-váróterem||18||∫
|-
|∫||219|| Ferencszállás, autóbusz-váróterem||15||∫
|-
|∫||227|| Kiszombor, autóbusz-váróterem||7||∫
|-
|∫||232|| Makó, ABC áruház||2||∫
|-
|∫||233|| Makó, autóbusz-állomásvégállomás||0||∫
|-
|210||∫|| Mórahalom, autóbusz-állomás||∫||85
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan="5"| Magyarország–Szerbia országhatár
|-
|305||∫|| Subotica, autobusni kolodvorSzabadka, autóbusz-állomásvégállomás||∫||0
|}

Jegyzetek

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Kecskemét megszűnt autóbuszvonalai
Szeged megszűnt autóbuszvonalai
Makó megszűnt autóbuszvonalai